Allmers oder Almers ist der Familienname von:

 Adolf Heinrich Allmers (1839–1904), deutscher Zeitungsverleger
 Curt Allmers (1902–1972), deutscher Pädagoge und Historiker
 Elisabeth Allmers (* 1930), deutsche Verlegerin
 Hermann Allmers (1821–1902), deutscher Schriftsteller 
 Robert Anton Hinrich Allmers (1872–1951), deutscher Industrieller
 Wolfhard Almers (* 1943), deutsch-amerikanischer Biochemiker

Siehe auch:
 Almers, eine Wüstung auf dem Gebiet der heutigen Gemeinde Gersfeld (Rhön)
 Allmer